Afrikaanse dwergeend
 Groene dwergeend